La saison 1968-1969 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Feyenoord Rotterdam qui met fin au règne de l'Ajax Amsterdam, triple tenant du titre, en terminant en tête du championnat cette année. C'est le  de champion des Pays-Bas de son histoire. Le Feyenoord réalise même le doublé en battant le PSV Eindhoven en finale de la Coupe des Pays-Bas.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage pour la relégation 
Trois équipes sont à égalité à la , ce qui entraîne la mise en place d'un barrage pour déterminer l'équipe reléguée en Eerste Divisie. Les trois équipes concernées, le FC Volendam, l'AZ Alkmaar et DOS Utrecht, se rencontrent et l'équipe obtenant les moins bons résultats est reléguée.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1968-69 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
1968 aux Pays-Bas
1969 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas